Estrato hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Estrato en Geología.
 Stratus (Estrato), en Meteorología.
 Estratificación (desambiguación)

Sociología
 Estratificación social, conformación de grupos que suele representar la desigualdad social.
 Estrato socioeconómico, una forma del gobierno de Colombia de clasificar a sus ciudadanos por sus ingresos y nivel social.

Lugares
 Estrato, pico de 5,193 msnm, en la cordillera Occidental, al sur del Departamento de Potosí en Bolivia.
 Estrato, población de Grecia.